Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2018 - Série A2 war die zweite Spielzeit der zweiten Spielklasse der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wurde. Den Meistertitel sicherte sich der Minas Brasília Tênis Clube aus der Hauptstadt Brasília.

Termin 
Am 4. Dezember 2017 gab die CBF den Terminkalender für die Saison 2018 der Série A2 bekannt. Die Zweitligameisterschaft begann mit einer Vorausscheidungsrunde am 18. und 25. März und startete drei Tage nach dem Finale der Südamerikameisterschaft in Chile mit dem ersten regulären Spieltag der Hauptrunde am 25. April. Das letzte Finalspiel war für den 15. Juli 2018 angesetzt, fand aber schon am 12. Juli 2018 statt.

Für die Hauptrunde waren die zwei Absteiger der Série A1 2017 sowie der Qualifikant des im CBF-Ranking für 2018 bestplatzierten Landesverbandes (São Paulo) gesetzt.

Teilnehmende Vereine

Vorausscheidungsrunde 
Die Paarungen für den Vorausscheid sind am 7. Februar bekannt gegeben wurden. Die Begegnungen werden zwischen dem 24. und 26. März 2018 ausgetragen.

|}

Qualifikationsrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Gesamtklassement 
In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:
 Anzahl der Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Saison 2018 
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2018 - Série A1
 Campeonato Brasileiro Série B 2018 (Herrenfußball)

Einzelnachweise 

2018
B